Les Brevirostres sont un clade des crocodiliens qui comprend les Alligatoroidea et les Crocodyloidea. Les Brevirostres sont des crocodiliens à museau court, ce qui les distinguent des gavials à long museau. Brevirostres est défini d'un point de vue phylogénétique comme le clade comprenant le plus récent ancêtre commun d’Alligator mississippiensis (l'alligator américain) et de Crocodylus niloticus (le crocodile du Nil) ainsi que tous ses descendants. Ci-dessous un cladogramme montrant les relations phylogénétiques de Brevirostres selon Brochu (1997) :

Brevirostres a été créé par Karl Alfred von Zittel en 1890. Von Zittel considérait le gavial comme étroitement lié au genre Tomistoma, représenté par le faux-gavial de Malaisie, et les a exclus tous deux du groupe. Tomistoma, comme son nom l'indique, est un genre qui n'est traditionnellement pas considéré comme étroitement lié à Gavialis, mais plutôt classé comme un Crocodylidae. Selon cette classification, tous les membres de Brevirostres sont à museau court. De récentes analyses moléculaires vont dans le sens de la classification de Zittel en plaçant Tomistoma comme un proche parent du Gavialis.

Étymologie 
Brevirostres vient du latin , « court », et , « museau, groin... ».

Publication originale 
 von Zittel, 1890 : Handbuch der Palaeontologie, ,  (texte intégral).

Références 

Crocodilien